Royal Cappellen Football Club is een Belgische voetbalclub uit het Antwerpse Kapellen. Cappellen is bij de KBVB aangesloten met stamnummer 43 en heeft geel en rood als clubkleuren. De lichtmasten van het Jos van Wellenstadion zijn overgenomen van het Veltwijckpark van Germinal Ekeren.

Geschiedenis
De club Cappellen Football Club werd opgericht in 1906 door enkele jongeren die niet bij het toenmalige Victoria FC uit de gemeente konden spelen. Enige tijd later sloot men aan bij de Belgische voetbalbond. Cappellen speelde de eerste jaren in de regionale afdelingen. Toen bij competitie-uitbreidingen in 1926 een nationale derde klasse werd gecreëerd als Bevorderingsniveau, kon Cappellen voor het eerst in die Bevordering in de nationale reeksen aantreden.

Cappellen kon er zich handhaven en eindigde de komende jaren regelmatig vooraan in de rangschikking. Dankzij reekswinst in 1932 promoveerde men voor het eerst naar de Eerste Afdeling, toen de Tweede Klasse. Ook daar kon men zich handhaven. In 1935/36 eindigde men vierde, maar slechts op twee puntjes van reekskampioen FC Turnhout, en zo mist Cappellen nipt een promotie naar de hoogste afdeling. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog eindigde de ploeg laatste en zakte terug naar Bevordering.

Na de oorlog kon men in 1946 nog een seizoen terug opklimmen naar Tweede Klasse, maar men viel direct terug naar Bevordering. In 1952 werden competitiehervormingen in het Belgisch voetbal doorgevoerd, waarbij het aantal clubs in de hogere reeksen ingekrompen werd en in de plaats een nieuwe Vierde Klasse als bevorderingsniveau werd ingevoerd. Cappellen bleef in Bevordering spelen, maar dit was nu wel in Vierde in plaats van Derde Klasse. Cappellen slaagde er niet in terug op te klimmen en in 1958 zakte men uiteindelijk naar Eerste Provinciale, weg uit het nationale voetbal. In 1961 kon men even terugkeren, maar in 1967 viel de ploeg weer terug. In 1970 keer de club terug in Bevordering, maar in 1973 volgde opnieuw de degradatie. Ook in 1976 keerde men nog even terug in Bevordering, maar na een jaar zakte men weer. Ditmaal zou het verblijf in de provinciale reeksen langer duren en zou men dieper wegzakken. In het begin van de jaren 80 was men immers weggezakt tot in Tweede Provinciale.

Pas in 1989 kon men dankzij de titel in Eerste Provinciale weer opklimmen uit de provinciale reeksen en terugkeren naar de nationale Vierde Klasse. Cappellen bleef goed presteren en twee jaar later, in 1991, won de ploeg ook daar zijn reeks en klom verder op naar Derde Klasse. Cappellen bleef het ook daar goed doen maar strandde drie jaar op een tweede plaats. Eerst na Beerschot VAC, daarna na KVC Westerlo en in 1994 na Patro Eisden. Dat laatste jaar werden eindrondes ingevoerd en kon Cappellen alsnog strijden voor promotie. Na winst in de eindronde tegen KFC Herentals en VV Hoogstraten verloor men echter in de finale met 0-1 van KVV Overpelt Fabriek en greep zo naast promotie. Dit was echter uitstel, want een jaar later won men uiteindelijk zijn reeks en kon zo rechtstreeks promoveren. De club speelde zo na een halve eeuw opnieuw in de Tweede Klasse. Het verblijf duurde er vijf seizoenen. Sinds 2000 speelde de ploeg weer in Derde Klasse met wisselende resultaten, tot de degradatie naar Vierde Klasse volgde in 2011. Na 1 seizoen dwong de ploeg echter zijn terugkeer naar derde klasse af door kampioen te spelen in de vierde klasse C. In 2015 pakte Cappellen FC de titel in derde klasse. De club domineerde het ganse kampioenschap, maar zou uiteindelijk niet promoveren omdat geen licentie werd aangevraagd voor tweede klasse. Cappellen FC zou de volgende jaren een vaste waarde blijven in de subtop van derde klasse en de latere tweede afdeling.

Erelijst
Belgische derde klasse
winnaar (4): 1932/33, 1945/46, 1994/95, 2014/15
tweede (5): 1991/92, 1992/93, 1993/94, 2004/05, 2005/06

Belgische vierde klasse
winnaar (2): 1990/91, 2011/12

Resultaten

Technische staf

Lijst met Trainers 
 1988-1995  Stani Gzil
 1996-1998  Colin Andrews
 1998-2003 ?
 2003-2004  Bart De Roover
 2004-2005  Bart De Roover
 2005-2006  Bart De Roover
 2006-2007  Bart De Roover
 2007-2008  Bart De Roover
 2008-2009  Luc Leys,  Alex Adriaenssens
 2009-2010  Alex Adriaenssens,  Branko Stojanovic
 2010-2011  Stani Gzil,  Steven Van Giel
 2011-2012  Steven Van Giel
 2012-2013  Steven Van Giel,  Jan Ceulemans
 2013-2014  Jan Ceulemans
 2014-2015  Johan Lauryssen
 2015-2016  Peter Claessens
 2016-2017  Benni Geerts
 2017-2020  Bart De Roover
 2020-2021  Kris Lenaerts
 2021-2022  Yves van Heurck

Bekende (oud-)spelers

Externe links
 Officiële website

Vlaamse voetbalclub
Sport in Kapellen
Sportvereniging in Antwerpen (provincie)